Onderdistrict in Indonesië
 Tarokan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tarokan (Banyuanyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Tarokan (Tarokan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java